Armaueriidae är en familj av djur. Armaueriidae ingår i ordningen Pelagica, klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Armaueriidae finns 11 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Armaueriidae